Margherita di Savoia – regina consorte d'Italia
 Regina Margherita – nave da battaglia della Regia Marina
 Regina Margherita – nave ospedale della Regia Marina
 Regina Margherita – stazione della metropolitana di Napoli, in costruzione
 Regina Margherita – corso di Torino
 Grotte Regina Margherita – altra denominazione delle Grotte di Collepardo (FR)